Праидис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Праидис, Александрос (1836—1866) — греческий революционер второй половины XIX века.
 Праидис, Георгиос (1791—1873) — греческий политик XIX века.